Сезон 2013/2014 — 8-й всего и 1-й подряд сезон для «Томи» в высшем дивизионе российского футбола, а также 57-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 16 июля 2013 года против «Амкара», последний — 22 мая 2014 года против «Уфы».

По итогам сезона «Томь» заняла 13-е место в Премьер-лиге, после чего уступила в стыковых матчах, а в Кубке России дошла до 1/4 финала. Таким образом, спустя один сезон клуб покинул Премьер-лигу.

Форма 
 Поставщик формы:  Nike
 Титульный спонсор:  Роснефть

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге

Кубок России

Трансферы

Лето 2013

Пришли

Ушли

Зима 2013/2014

Пришли

Ушли 

* Футболист перешёл в клуб на правах аренды  
** Футболист вернулся в клуб из аренды

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

«Сухие» матчи

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Посещаемость

Общая статистика

Ссылки 
 Статистика Премьер-лиги на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика Кубка России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

2013/2014
Томь
Томь